La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1982-1983 è stata la 43ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1982
Pallacanestro nel 1983
1982-1983